Fogle ist der Familienname folgender Personen:

 Jared Fogle (* 1977), US-amerikanischer ehemaliger Komiker, Schauspieler und Kinderschänder
 Richard Harter Fogle (1911–1995), amerikanischer Literaturwissenschaftler